Hühn ist der Familienname folgender Personen:

 Constantin Hühn (* 1990), deutscher Schauspieler
 Helmut Hühn (* 1961), deutscher Germanist und Kunsthistoriker, leitet Schillers Gartenhaus und die Goethe-Gedenkstätte sowie Forschungsstelle Europäische Romantik der Universität Jena
 Hugo Hühn (1864–1918), deutscher Generalmajor
 Otto Hühn (1896–1960), deutscher  Dreher, Landrat und Bürgermeister
 Paul Hühn (1883–1958), deutscher Komponist, Kapellmeister, Musiker und Chordirigent
 Peter Hühn (* 1939), deutscher Anglist und Lehrbeauftragter
 Manfred Hühn (* 1940), deutscher Agrarwissenschaftler
 Uwe Hühn (* 1941), auch: Ernst-Uwe Hühn, deutscher Diplomlandwirt und Tierzuchtwissenschaftler 
 Wulf Hühn (1943–2016), deutscher Komponist, Musiker und Schriftsteller